Koolhoven ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Koolhoven (* 1969), niederländischer Schauspieler, Drehbuchautor und Filmregisseur
 Sytse Frederick Willem Koolhoven (1886–1946), niederländischer Automobilrennfahrer, Flugzeugkonstrukteur und Unternehmer